Kosorín, gemeente in Slowakije
Kosořín, gemeente in Tsjechië